BDRX é o índice de BDR Global não patrocinado, composto pelos 70 BDRs compostos não patrocinados existentes na BM&FBovespa.

Ver também
Brazilian Depositary Receipt
BM&FBovespa

B3
Economia